Кеттлеры () — вестфальский дворянский род. С 1561 по 1737 год — род герцогов Курляндских и Земгальских.

История рода 
Ведут своё происхождение от министериалов. Первый представитель рода — замковый слуга Ламберт из Гюстена упоминается в документах 1210 года. Его преемник, Конрад Гюстенский, предстаёт в документах 1318 года под именем dictus Keteler, что означает котельщик. В 1440 году представитель рода Госвин фон Кеттлер заложил новый замок в Ассене и основал боковую ветвь Кеттлеров — «Кеттлеры из нового Ассена». Так же, он сменил родовой герб с серебряным щитом на новый, с золотым. К 1386 году основная ветвь Кеттлеров была вассалами графов Арнсбергских.

Род баронов фон-Кетлер (Кеттелер) принадлежит к древнему прибалтийскому дворянству и внесён, в 1743 году, в матрикул курляндского дворянства. В конце XVIII столетия род этот угас и фамилия фон-Кетлер перешла к роду фон-Ашеберг.

Герцоги Курляндские 
Герцоги Кеттлеры насчитывали 5 поколений. Готхард Кетлер, представитель в IV поколении боковой линии рода был последним магистром Ливонского ордена и первым герцогом Курляндским и Семигальским. В 1654 году герцог Якоб получил для себя и своих потомков титул имперского князя Священной Римской империи. Полный титул герцогов Курляндских из рода Кеттлеров звучал так: «Божей милостью, герцог Курляндии и Семигалии в Ливонии». Члены рода связали себя брачными узами c правящими европейскими домами: Мекленбурги, Гогенцоллерны, Грифичи, Нассау, Романовы и Веттины. Всего Кеттлеры дали Курляндии 7 герцогов:
 Готхард Кетлер 1561—1587, жена Анна Мекленбург-Гюстровская
 Фридрих 1587—1642 и Вильгельм 1587—1616, сыновья Готхарда.
 Якоб 1642—1682, сын Вильгельма, жена Луиза Шарлотта Бранденбургская.
 Фридрих (II) Казимир 1682—1698, сын Якоба, 2-я жена Елизавета София Бранденбургская
 Фридрих (III) Вильгельм 1698—1711, сын Фридриха Казимира, женат на Анне Иоановне.
 Фердинанд 1711—1737, сын Якоба, дядя Фридриха Вильгельма
Мужская линия оборвалась на Фердинанде Кетлере. Последняя представительница курляндских Кетлеров, Амалия Луиза Кеттлер, скончалась в 1750 году.

Примечания

Литература 
 
 

Дворянские роды Российской империи
Баронские роды
 
Дворянские роды по алфавиту